Филостра́т ( «любящий войско») — древнегреческое мужское имя.

Семья писателей 
Под этим именем известны три или четыре древнегреческих писателя II—III веков н. э., близких родственника. Одни исследователи предполагают, что Филостратов было три, другие, что — четыре. В первом случае Филострат, сын Вера, считается отцом Филострата Флавия, а Филострат Флавий — дедом Филострата Лемносского; во втором — Филострат Флавий признается дядей Филострата Лемносского, который объявляется дедом четвёртого Филострата, так называемого Младшего. Как пишут исследователи: "лишь с большим трудом удается распределить довольно значительное литературное наследство, приписываемое Филостратам, между четырьмя известными нам носителями этого имени, причем такое распределение оказывается далеко не бесспорным".

 Филострат (I) — древнегреческий писатель, софист (представитель «второй софистики»), автор диалога «Нерон».
 Флавий Филострат Старший (Филострат Старший, Филострат II; Флавий Филострат Афинский 170—250 н. э.) — древнегреческий писатель, софист (представитель «второй софистики»). Дед Филострата Младшего. Преподавал в Афинах и Риме. Написал «Жизнь Аполлония Тианского», «Жизнеописания софистов» (), «Картины», диалог «О героях», сборник фиктивных любовных писем.
 Филострат Лемносский (Филострат III, также называемый Филострат Старший) — древнегреческий писатель, софист (представитель «второй софистики»). Автор наставления об эпистолярном стиле. Женат на дочери предыдущего.
 Флавий Филострат Младший (Филострат Младший, Филострат IV) — древнегреческий писатель, софист (представитель «второй софистики»). Жил в Риме. Автор сборника «Картины», который содержит описания произведений эллинистического и римского искусства. Внук Филострата Старшего.

Издания Филостратов 
 Тексты Филострата Старшего см. в статье о нём
 Philostratorum et Callistrati opera / Rec. A. Westermann. — P., 1878. — (Основной текст на древнегреческом языке).
 [Филострат I] Нерон, или О прорытии Истмийского перешейка / Пер. Н. П. Баранова. // Лукиан. Сочинения. СПб.: Алетейя. 2001. Т. 2. С. 421—424.
 Филострат Младший. Картины // Филострат (Старший и Младший). Картины. Каллистрат. Статуи. / Пер. С. П. Кондратьева. М.-Л., Изогиз, 1936. 192 стр. С. 103—133.
 Филострат, Каллистрат. Картины. Описание статуй. Томск: Водолей, 1996.
 Филострат (старший и младший). Картины. Каллистрат. Статуи. Феофраст. Характеры / Подг. к изд. А. И. Цепковым. Серия: Античная историческая библиотека. Рязань: Александрия, 2009.

Прочее 
 Филострат — персонаж комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», распорядитель увеселений при дворе Тезея.
 Филострат — персонаж романа Константина Вагинова «Козлиная песнь», незримо сопутствующий философу Тептелкину в его блужданиях по Петербургу, персонификация античного мира. Имеется в виду писатель Филострат Старший.

Примечания 

Софисты
Мужские имена
Имена греческого происхождения